Kipp Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Kipp Island (Jefferson County, New York)
 Kipp Island (Seneca County, New York)
 Kipp Island (Pennsylvania)